Dünninger ist der Familienname folgender Personen:

 Eberhard Dünninger (1934–2015), deutscher Bibliothekar, Generaldirektor der Bayerischen Staatlichen Bibliotheken und Regensburger Lokalpolitiker 
 Josef Dünninger (1905–1994), deutscher Volkskundler, Germanist sowie Hochschullehrer